Антидот — протиотрута.
 Антидот (художник) — давньогрецький художник.